L'enceinte de Nantes comprend différentes enceintes qui se sont succédé ou complétées à travers les siècles :

 l'enceinte gallo-romaine ;
 l'enceinte médiévale.

Notes et références

Voir aussi